Sint-Agathaklooster (Amersfoort)
 Sint-Agathaklooster (Cuijk)
 Sint-Agathaklooster (Delft)
 Sint-Agathaklooster (Lisse)
 Sint-Agathaklooster (Luik)
 Sint-Agathaklooster (Rotterdam)
 Sint-Agathaklooster (Sint Agatha)